Ussery steht für:

 (17831) Ussery, Asteroid

Ussery ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Ussery, US-amerikanischer Diplomat